Buxerolles (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Buxerolles (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes